Fenomenologie může znamenat několik věcí:

 Fenomenologie je filozofický směr, který založil Edmund Husserl.
 Fenomenologie je také pojem používaný ve vědě, zejména fyzice.
 Fenomenologie je moderní architektonický směr.
 Fenomenologie je jeden ze směrů psychologie.